Die Saison 2003/04 sah ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SK Rockaden Stockholm und dem Limhamns SK. Beide Mannschaften gewannen die ersten 10 Wettkämpfe und trennten sich im direkten Vergleich in der letzten Runde unentschieden, so dass die höhere Brettpunktausbeute zugunsten der Stockholmer entschied. Der Titelverteidiger Sollentuna SK musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

Im Vorjahr waren der SK Kamraterna, Schack 08 und die Solna Schacksällskap aufgestiegen. Während der SK Kamraterna den Klassenerhalt erreichte, mussten Schack 08 und Solna zusammen mit der Schacksällskapet Manhem direkt wieder absteigen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2003/04.

Spieltermine und Austragungsorte 

Die Wettkämpfe wurden gespielt am 7., 8., 9., 29. und 30. November 2003, 17. Januar, 7. und 28. Februar sowie 12., 13. und 14. März 2004. Die ersten drei Runden wurden zentral in Malmö ausgerichtet, die letzten drei in Göteborg. In der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Skara und Stockholm gespielt, während die Wettkämpfe der übrigen Runden dezentral bei den beteiligten Vereinen absolviert wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2003
Schachveranstaltung 2004